Bilan saison par saison du Sporting Braga :

Braga